
Molekulska formula -{C8H7N}- se može odnositi na:

 Benzil cijnid
 Indol
 Indolizin
 Izoindol